Hohenrode ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Hohenrode (Salzgitter), Stadtteil von Salzgitter, Niedersachsen
 Hohenrode (Rinteln), Ortsteil von Rinteln, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Hohenrode (Wüstung), Wüstung bei Grillenberg im Harz, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Park Hohenrode, Parkanlage in Nordhausen, Landkreis Nordhausen, Thüringen

Siehe auch:
 Hohenroda,  Gemeinde im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Burg Hohenrod